Niemcy:
 Müllenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat,w powiecie Ahrweiler
 Müllenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Osoby:
 Gerhard Müllenbach – niemiecki polityk